Лухамаа () — эстонский топоним:

 Лухамаа — бывшая деревня в уезде Вырумаа.
 Лухамаа — нулк в Сетумаа.
 Лухамаа — контрольно-пропускной пункт на эстонско-российской границе.